Il singolare  dell'Open GDF Suez 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

In finale Amélie Mauresmo battuto Elena Dement'eva 7-6(7),2-6,6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams (semifinali,ritirata)
  Jelena Janković (semifinali)
  Elena Dement'eva (finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti)

 Alizé Cornet (quarti)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Amélie Mauresmo (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez 2009